Century 21 ist die Bezeichnung für:

 die Weltausstellung Century 21 Exposition 1962 in Seattle, USA
 ein Unternehmen; siehe Century 21 Real Estate
 eine Partei in Andorra; siehe Century 21 (Partei)
 ein Kaufhaus in den USA; siehe Century 21 (Kaufhaus)